Мольсем (Мольсхайм) ():

 Мольсем — город во Франции, административный центр округа Мольсем, в регионе Эльзас.
 Мольсем — округ во Франции, в регионе Эльзас.
 Мольсем — кантон в округе Мольсем, в регионе Эльзас.